Ada (do verbo hebraico עדה, que significa "ornamento") é uma personagem bíblica do Antigo Testamento, mencionada no livro de Gênesis.

Não há informações sobre sua vida. Ela foi esposa de Lameque e foi mãe de Jabal, pai dos que habitam em tendas e cuidam de gado, e Jubal, pai dos que tocam harpa e flauta.

Árvore genealógica 

Mulheres no Antigo Testamento
Personagens do Livro de Gênesis